Erchambert (variantes : Erchembert, Erchempert) est un anthroponyme d'origine germanique composé de l'élément ercham-, dérivé du proto-germanique *erknaz (« pure, saint, authentique, précieux »), suivi de l'élément -bert, dérivé du proto-germanique *berhtaz (« brillant, luisant, éclatant »). Il tombe en désuétude autour de l'an 1000.

Il est notamment porté par :
 Erchambert, noble franc du , seigneur d'Ampuis ;
 Erchambert, chroniqueur franc du  ;
 , évêque de Freising de 835 à 854 ;
 Erchambert, évêque de Bayeux de 859 à 876 ;
 Erchambert, chroniqueur lombard du .